Usinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Usinger (1894–1949), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Fritz Usinger (1895–1982), deutscher Schriftsteller, Lyriker, Essayist und Übersetzer
 Hermann Usinger (1880–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Julius Usinger (1828–1902), hessischer Beamter und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Karl Usinger (1864–1932), deutscher Verwaltungsjurist und Provinzialdirektor von Ober- und Rheinhessen 
 Robert L. Usinger (1912–1968), US-amerikanischer Entomologe
 Rudolf Usinger (1835–1874), deutscher Geschichtsforscher
 Rudolf Usinger (Landrat) (1882–1937), deutscher Landrat